Fritz Chervet (1942-2020), boxeur suisse ;
 Henri Chervet (1881-1915), traducteur et écrivain français ;
 Léon François Chervet (1839-1900), sculpteur français.

Homonymie de patronyme